Lill-Renträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Renträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (70,8 ha)
Lill-Renträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (10,4 ha)

Se även
Renträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn